Villa Argüello es una localidad ubicada en el sudoeste de Berisso, lindante con la Ciudad de La Plata.

Cuenta con jardín de infantes, escuela, comisaría y una plaza.

Referencias 

Localidades del Gran La Plata